Världsmästerskap 1951 kan avse:

Formel 1-VM 1951
Roadracing-VM 1951
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1951
Världsmästerskapen i konståkning 1951
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1951